Bahnhof Duisburg-Meiderich steht für:

 Bahnhof Duisburg-Meiderich Nord
 Bahnhof Duisburg-Meiderich Süd, Bahnhof an der Bahnstrecke Oberhausen–Duisburg-Ruhrort
 U-Bahnhof Meiderich Bahnhof, U-Bahnhof der DVG am Bahnhof Duisburg-Meiderich Süd
 Haltepunkt Duisburg-Meiderich Ost